«Район Спорт» (Rayon Sports FC) — футбольный клуб из Руанды, базирующися в Кигали. Основан в 1968 году.

Достижения клуба 
 Примус лига (9)
 1975, 1981, 1997, 1998, 2002, 2004, 2013, 2017, 2019
 Кубок Руанды (9)
 1976, 1979, 1982, 1989, 1993, 1995, 1998, 2005, 2016
 Клубный Кубок КЕСАФА (1)
 1998
 Кубок КАФ
 Четвертьфинал 2002

Состав

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт
  о клубе на weltfussballarchiv.com 
  результаты и статистика матчей на scoresway.com

Футбольные клубы Руанды
Кигали